Fronius bezeichnet:

 Fronius International, österreichisches Unternehmen, tätig in den drei Sparten Schweißtechnik, Solarelektronik und Batterieladesysteme.

Fronius ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Kerpel-Fronius (1906–1984), ungarisch-deutscher Kinderarzt
 Franz Friedrich Fronius (1829–1886), siebenbürgischer Naturforscher
 Gertrude Fronius (* 1926), österreichische Bildhauerin und Restauratorin
 Günter Fronius (1907–2015), österreichischer Unternehmer und Erfinder
 Hans Fronius (1903–1988), österreichischer Maler
 Marcus Fronius (1659–1713), lutherischer Theologe und Pädagoge
 Matthias Fronius (1522–1588), Verfasser des Eygenlandrechts in Siebenbürgen und Ratsherr in Kronstadt
 Sigrid Fronius (* 1942), erste weibliche AStA-Vorsitzende an der Freien Universität Berlin
 Stefan Fronius (1913–1984), Konstruktionstechniker, Professor an der TU Dresden